

Trône au sens propre 

Le Trône est un siège sur lequel un souverain est assis.

 Le Trône d'argent de la reine Christine est un trône sur lequel siège le monarque de Suède.
 Le Trône de Dagobert est un trône en bronze.
 Le Trône de diamant est un trône du temple de la Mahabodhi.
 Le Trône du chrysanthème est un trône imperial du Japon.
 Le Trône du Paon est un trône à l'origine moghol.
 Le Trône du Soleil est un trône de l'époque qadjare.
 Le Trône Naderi est un trône de l'époque qadjare.
 Le Trône royal Ashanti est un trône du peuple Ashanti.

Trône au sens figuré 

Le Trône désigne aussi la monarchie ou la Couronne.

Listes des héritiers 
 La Liste des héritiers des trônes de Serbie et de Yougoslavie.
 La Liste des héritiers des trônes de Transjordanie et de Jordanie.
 La Liste des héritiers du trône britannique.
 La Liste des héritiers du trône d'Angleterre.
 La Liste des héritiers du trône de Belgique.
 La Liste des héritiers du trône de Danemark.
 La Liste des héritiers du trône d'Écosse.
 La Liste des héritiers du trône de France.
 La Liste des héritiers du trône de Luxembourg.
 La Liste des héritiers du trône de Monaco.
 La Liste des héritiers du trône de Navarre.
 La Liste des héritiers du trône de Norvège.
 La Liste des héritiers du trône de Portugal.
 La Liste des héritiers du trône d'Espagne.
 La Liste des héritiers du trône de Suède.
 La Liste des héritiers du trône d'Haïti.

Listes des prétendants 
 Épouse du prétendant bonapartiste au trône de France est un article qui donne la liste des épouses des prétendants bonapartistes au trône de France.
 Épouse du prétendant orléaniste au trône de France est un article qui donne la liste des épouses des prétendants orléanistes au trône de France.
 La Liste des prétendants au trône de France depuis 1792 donne les prétendants à la Couronne de France.
 La Liste des prétendants au trône de Géorgie donne les prétendants à la Couronne de Géorgie.
 La Liste des prétendants au trône de Portugal donne les prétendants à la Couronne du Portugal.
 La Liste des prétendants au trône d'Haïti donne les prétendants à la Couronne d'Haïti.
 La Liste des prétendants au trône du Mexique donne les prétendants à la Couronne du Mexique.
 La Liste des souverains et prétendants au trône de Bade donne les souverains et prétendants à la Couronne de Bade.
 La Liste des souverains et prétendants au trône de Grèce donne les souverains et prétendants à la Couronne de Grèce.

Succession 
 La Ligne de succession trône danois définit la ligne de succession au trône du Danemark.
 Les Lois de succession au trône de Grèce définissent les règles de succession pour accéder à la Couronne de Grèce.
 Les Ordres de succession aux anciens trônes de Mecklembourg donne les prétendants à la Couronne de Mecklembourg-Schwerin et de Mecklembourg-Strelitz.
 L'Ordre de succession à l'ancien trône de Bavière donne les prétendants à la Couronne de la Bavière.
 L'Ordre de succession à l'ancien trône de Hanovre donne les prétendants à la Couronne du Royaume de Hanovre.
 L'Ordre de succession à l'ancien trône de Portugal donne les prétendants à la Couronne du Portugal.
 L'Ordre de succession à l'ancien trône des Hellènes donne les prétendants à la Couronne de la Grèce.
 L'Ordre de succession à l'ancien trône de Württemberg donne les prétendants à la Couronne du Wurtemberg.
 L'Ordre de succession à l'ancien trône d'Iran donne les prétendants à la Couronne d'Iran.
 L'Ordre de succession à l'ancien trône du Brésil donne les prétendants à la Couronne du Brésil.
 L'Ordre de succession à l'ancien trône du Monténégro donne les prétendants à la Couronne du Monténégro.
 L'Ordre de succession au trône britannique est l'ordre dans lequel sont appelés au trône du Royaume-Uni les personnes éligibles.
 L'Ordre de succession au trône d'Allemagne et de Prusse donne le prétendant à la Couronne d'Allemagne et de Prusse.
 L'Ordre de succession au trône d'Autriche-Hongrie donne les prétendants à la Couronne d'Autriche-Hongrie.
 L'Ordre de succession au trône de Belgique donne les prétendants à la Couronne de Belgique.
 L'Ordre de succession au trône de Bulgarie donne les prétendants à la Couronne de Bulgarie.  
 L'Ordre de succession au trône de Chine donne les prétendants à la Couronne de Chine.
 L'Ordre de succession au trône de Luxembourg donne les prétendants à la Couronne du Luxembourg.
 L'Ordre de succession au trône des Deux-Siciles donne les prétendants à la Couronne des Deux-Siciles.
 L'Ordre de succession au trône d'Espagne donne les prétendants à la Couronne d'Espagne.
 L'Ordre de succession au trône des Pays-Bas donne les prétendants à la Couronne des Pays-Bas.
 L'Ordre de succession au trône de Suède donne les prétendants à la Couronne de Suède.
 L'Ordre de succession au trône d'Italie donne les prétendants à la Couronne d'Italie.
 L'Ordre de succession au trône japonais donne les prétendants à la Couronne du Japon.
 L'Ordre de succession jacobite pour le trône britannique est issu du mouvement jacobite et donne l'ordre de succession parallèle à l'Ordre de succession au trône britannique.
 L'Ordre de succession légitimiste au trône de France donne les descendants successibles de Louis XIII dans l'ordre légitimiste pour le trône de France.
 L'Ordre de succession orléaniste au trône de France donne le rang des princes d'Orléans dans la succession à la prétention au trône de France.
 L'Ordre de succession théorique au trône de Monaco donne l'ordre des membres éligibles pour le trône de la principauté de Monaco. 
 Prétendant au trône est un article donnant une liste des prétendants ou héritiers de trônes vacants.
 Successions alternatives au trône d'Angleterre est un article qui explique une succession alternative de la Couronne britannique.

Autres 
 La Fête du Trône est un événement national au Maroc.
 Le Discours du Trône est un événement dans certaines monarchies.

Arts 
 César remet Cléopâtre sur le trône d'Égypte est une huile sur toile de Pierre de Cortone.
 La Vierge à l'Enfant sur le trône avec la famille Bentivoglio est une peinture à l'huile de Lorenzo Costa. 
 Le Trône de grâce est une figure de l'iconographie chrétienne.
 Le Trône Ludovisi est une sculpture antique.
 Napoléon Ier sur le trône impérial est un portrait de Napoléon Ier peint par Jean-Auguste-Dominique Ingres.

Cinéma 
 La Rançon d'un trône est un film muet américain.
 Le Trône de feu est un film germano-italien-espagnol.
 Le Trône de la mort est un film indien.
 Le Trône du maître de nô est un film japonais.
 Sur les marches d'un trône est un film américain.

Jeux 
 Le Trône de fer est un jeu de cartes évolutif.
 Le Trône de fer est un jeu de rôle.
 Le Trône de fer est un jeu de société.
 Le Trône de fer est un jeu vidéo.

Littérature 
 Les Sept Trônes sont un recueil de sept masnavis en persan.
 Le Trône d'argile est une série de bande dessinée historique.
 Le Trône de Cléopâtre est un roman de science-fiction.
 Le Trône de diamant est un roman de fantasy.
 Le Trône de fer  est une série de romans de fantasy.
 Le Trône de jade est le deuxième tome d'une série de romans de fantasy.
 Le Trône de Satan est un roman.
 Le Trône du dragon est le premier tome d'une série de romans de fantasy.
 Le trône du dragon est une série de romans de fantasy.
 Personnages du Trône de fer est un article qui présente les personnages du cycle Le Trône de fer.

Musique 
 Trône est le neuvième album studio du rappeur Booba.
 Trône est un titre de cet album.

Patronyme 
 David Trone est un homme politique américain.

Religion 
 l'Alliance du trône et de l'autel est une alliance entre les monarchies catholiques et l'Église catholique romaine.
 L'Assistant au trône pontifical était un titre ecclésiastique.
 Le Trône  de Satan est une expression de l'Apocalypse de Jean.
 Trônes, un des chœurs de la hiérarchie céleste des anges.

Sport 
Au Maroc, la Coupe du Trône désigne plusieurs compétitions en l'honneur du Trône du Maroc telles que :
 Coupe du Trône de basket-ball
 Coupe du Trône féminine de basket-ball.
 Coupe du Trône de football.
 Coupe du Trône de handball.
 Coupe du Trône de rugby à XV.
 Coupe du Trône de volley-ball masculin.
 Coupe du Trône de water-polo.

Technologie 
 Le Pegaso Troner est un modèle de camion.

Télévision 
 La Guerre des trônes, la véritable histoire de l'Europe est une émission de télévision.
 Le Trône de fer est une série télévisée américaine médiéval-fantastique.
 Le Trône de Fion est un épisode d'une série télévisée d'animation américaine.

Toponymes 
 La Barrière du Trône était une barrière d'octroi.
 La Foire du Trône est une fête foraine parisienne.
 L'Avenue du Trône est une courte voie de Paris.
 Le Nome du Trône est un des nomes de l'Égypte antique.
 Le Passage du Trône est une voie de Paris.
 Le Trône est une station du métro de Bruxelles.
 Le Tronne est un cours d'eau français.
 Trones est une localité en Norvège.